

Toponyme 
Sévigny vient de Sabiniacum, c'est-à-dire de l'anthroponyme roman Sabinius auquel on a adjoint le suffixe d'origine gauloise -acum.

 Sévigny, commune du département de l'Orne, dans la région Normandie, en France ;
 Sévigny-la-Forêt en Belgique ;
 Sévigny-Waleppe, commune du département des Ardennes, dans la région Champagne-Ardenne, en France.

Patronyme 

 Albert Sévigny (1881-1961), avocat et homme politique québécois ;
 Bernard Sévigny (1961- ), homme politique québécois ;
 Chloë Sevigny (1974- ), actrice américaine ;
 Félix Sévigny (1990- ), snowboardeur canadien ;
 Pierre Sévigny (1917-2004), agent immobilier, entrepreneur, industriel et homme politique québécois ;
  (1971- ), hockeyeur professionnel québécois ;
 Richard Sévigny  (1957- ), hockeyeur professionnel québécois ;
 Thérèse Paquet-Sévigny, diplomate canadienne.